Zweiter Feiertag steht für:

 einen Brauch in der jüdischen Diaspora, siehe Jüdischer Kalender #Entstehung und Hintergründe
 Zweiter Weihnachtsfeiertag, Feiertag am 26. Dezember

Siehe auch:
 Ostermontag
 Pfingsten #Feiertag